

Palmarès

Competizioni Nazionali 
 
Lazio: 2013-2014

Competizioni Regionali
  Serie C1
Sporting Juvenia: 2017-2018

Collegamenti esterni